Five (, стилизовано как V) — пятый студийный альбом американской рэп-рок-группы Hollywood Undead, релиз которого состоялся 27 октября 2017. Первый альбом группы, записанный без перкуссиониста и скрим-вокалиста Da Kurlzz.

Производство 
23 июля стала известна дата выхода альбома — 27 октября 2017, и его название «Five», а также выпущен список песен с альбома. 25 июля 2017 был выпущен видеоклип на первый сингл с альбома «California Dreaming», в съёмках которого не принял участия Da Kurlzz, что породило массу слухов по поводу его ухода. Позже вышло официальное обращение от Johnny 3 Tears: «Мы пять братьев, и это наш пятый альбом».

Позднее Da Kurlzz подтвердил факт ухода из группы, опубликовав сообщение:

«Сперва, хотел бы сказать, что я очень горжусь своими достижениями за последние 12 лет, я был частью Hollywood Undead, но пришло и моё время, чтобы преследовать другие интересы и расстаться с HU. Мне очень повезло иметь так много, жизнь меняется, опыт, гастроли по миру. Я нахожу время для обучения от многих музыкантов! Восхищаюсь и уважаю. HU всегда была такой уникально талантливой, меняющейся группой. Изменяя игру, мы преодолели бесчисленные препятствия, сражаясь с индустрией, и мы сделали историю на этом пути! Не желайте ничего, кроме лучшего для ребят и их семей. Для всех поклонников и друзей, которых я завёл во всем мире, спасибо за то, что вы делились своими историями, своим искусством и любовью со мной. Искренне, вы навсегда в моем сердце. Извиняюсь за мое длительное отсутствие, знаю, что многое произошло за последние несколько месяцев, я был занят. Подготовимся, и я вернусь. Обещаю вам, ничего не будет прежним».

После выхода сингла группа появлялась на концертах в новых масках оформленных в красный цвет.

Стало известно о новых масках. Группа сделала «ход конем», стараясь угодить всем фанатам и создала 3 сета масок с различным сочетанием цветов. Итак, первый сет — черно-золотой — был показан в клипе первого сингла с альбома—California Dreaming". Красный — следующий цвет масок, который был представлен в клипе на второй сингл с альбома —"Whatever It Takes". И третий — серебряно-голубой — представлен в клипе «We Own the Night», который вышел 13 октября 2017 года.

Список композиций

Участники записи 
Hollywood Undead

 Джорел «J-Dog» Деккер — вокал, гитара, бас-гитара, клавишные
 Дилан «Funny Man» Альварес — вокал
 Джордж «Johnny 3 Tears» Рэйган — вокал, бас-гитара
 Джордан «Charlie Scene» Террелл — вокал, гитара
 Даниэль «Danny» Мурильо — вокал, клавишные, гитара, бас-гитара

Позиции в чартах

Примечания